«Русский» язык (Ruski jezik), в литературе иногда называется также всеславянский язык — искусственный панславянский язык, который создавался хорватским священником Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года на базе церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинского, он постепенно создает единый славянский литературный язык, именуемый им «Руски језик». Его труды были изданы два века спустя — в 1860-х годах.

В процессе создания этого языка Крижанич старался избавить его от присутствия латинских и греческих заимствований и сделать его максимально понятным для всех славян. Когда-то эту роль успешно выполнял старославянский язык, но к XVII веку различия между славянскими языками стали более резкими и старославянский стал языком православного богословия.

Сам Крижанич считал, что для того, чтобы славяне могли давать отпор турецким и немецким захватчикам, было необходимо сплотить славян вокруг Царства Русского, а это было бы невозможно без единого языка.

Всеславянский язык обладал так называемой подвижностью, то есть внутри языка можно было с помощью нескольких старых слов создавать новые для новых явлений и предметов. Например:
 гостогонство — гонение на купцов
 чужебесие — преклонение перед иностранным
 людодёр — тиран

Также Юрий Крижанич приложил все усилия для того, чтобы единый язык был не только понятным, но и логичным и простым.

В качестве письменного алфавита могла использоваться как модифицированная латиница, так и модифицированная кириллица.

Литература 
 
 Костомаров Н. И. «История России в жизнеописаниях её главнейших деятелей» Глава о Юрии Крижаниче.
 Николина Н. А. о Крижаниче
 Пушкарев Л. Н. «Юрий Крижанич. Очерки жизни и творчества». М., «Наука», 1984.
 Крижанич Юрий. «Политика» (текст и переводы). М., «Наука», 1965.

См. также 
 Межславянский язык

Примечания 

Панславянские языки
Искусственные языки